NGC 6257 (другие обозначения — ZWG 225.12, PGC 59274) — галактика в созвездии Геркулес.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6257
Геркулес (созвездие)